Marco Cornaro peut désigner plusieurs personnes : 
 Marco Cornaro (1286–1368), doge de Venise
 Marco Cornaro (1406–1479), patricien vénitien, arrière-petit-fils du précédent, père de Catherine Cornaro, reine de Chypre 
 Marco Cornaro (1482–1524), cardinal, petit-fils du précédent